Alberto Sainz (1937) – ex calciatore argentino
Borja Sainz (2001) – calciatore spagnolo
Carlos Sainz (1962) – pilota di rally spagnolo
Carlos Sainz Jr. (1994) – pilota automobilistico spagnolo figlio di Carlos Sainz
Inés Sainz (1975) – modella spagnola, eletta Miss Spagna nel 1997
Lolo Sainz (1940) – ex cestista e allenatore di pallacanestro spagnolo
Renato Sáinz (1899-1982) – calciatore boliviano